Соревнования по толканию ядра у мужчин на Играх Содружества 2018 года в Голд-Косте прошли 8 и 9 апреля 2018 года на стадионе Каррара Стэдиум. Победителем соревнований стал представитель Новой Зеландии Томас Уолш, серебряный призёр Игр 2014 года, установивший в квалификации новый рекорд Игр Содружества. Вторую и третью строчки заняли представители Нигерии и Канады Чуквуебука Энеквечи и Тим Недоу.

Призёры

Рекорды 
До начала Игр Содружества 2018 года мировой рекорд и рекорд Игр были следующими:

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 19,00 м (Q), или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр Содружества 2018 года

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 2018
Толкание ядра